Nicola D'Asnasch (1872-1960) - pittore italiano
Sergio D'Asnasch (1934) - velocista italiano
Luciana Veschi D'Asnasch (?-2021) - nuotatrice e regista televisiva italiana